Финал Чемпионата Латвии по международным шашкам среди женщин 2015 прошёл  с 18 по 19 апреля по круговой системе. В турнире приняли участие 10 спортсменок. Чемпионкой стала Елена Чеснокова.

Результаты

Ссылки 
 Latvijas čempionāts 100 lauciņu dambretē sievietēm- juniorēm/Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Латвии 

2015 год в шашках